hex – szesnastkowy system liczbowy, heksadecymalny
 Hex – magiczny komputer ze Świata Dysku
 Hex – gra planszowa
 Hex: Klątwa upadłych aniołów – serial telewizyjny